Krkoška ist der Familienname folgender Personen:

 Jiří Krkoška (* 1984), tschechischer Tennisspieler
 Jan Milan Krkoška (* 1939–2016), slowakischer Bildhauer